

События 
 Консулы Квиет и Юний Велдумниан. Консул в Галлии Гай Эсувий Тетрик Сениор.
 Начало года — Аврелиан через Византий прошёл в Вифинию и занял её без боя. Под Эмесой в упорном бою войска Зенобии и её союзника Забы разбиты Аврелианом. Он посетил храм Эль-Габала в Эмесе. Весна — Поход в Сирию, тяжёлая осада и взятие Пальмиры. Зенобия попадает в плен. Осень — Аврелиан вернулся в Европу и разбил карпов. Зенобия получает поместье в Тибуре (Италия).

Родились 
 Константин I Великий, римский император.

Скончались 
 Шапур I

См. также